Slovensko državno prvenstvo v alpskem smučanju je vsakoletno tekmovanje, ki poteka po koncu sezone svetovnega pokala vse od sezone 1991/92. Zaradi vremenskih razmer niso vedno izpeljane vse discipline.

Po sezonah

Državni prvaki

Državne prvakinje

Najuspešnejši smučarji

Opombe in reference

Alpsko smučanje
Alpsko smučanje
Športne prireditve, ustanovljene leta 1991